Капошвар

 Капошвар — город в Венгрии, административный центр медье Шомодь.
 Капошвар Ракоци — венгерский футбольный клуб из города Капошвар, выступающий в Шопрони-лиге.
 Капошвара епархия — католическая епархия латинского обряда в Венгрии.
 Капошвара площадь — расположена в Центральном районе Твери.